Saum bezeichnet:

einen Rand:
 Saum (Textil), umgenähtes Ende der Stoffkante bei Textilien
 Saum (Biotoptyp), Vegetationsbestand
 der beim Zuschneiden von Nutzholz entstehende Rand z. B. von Brettern, siehe Besäumen
 ein schmaler Rand in der Heraldik, siehe Bord (Heraldik)

eine Last oder Maßeinheit:
 eine Traglast für ein Saumtier
 ein altes Maß zur Beladung von Saumtieren, siehe Ohm (Flüssigkeitsmaß)
 ein veraltetes Tuchmaß, siehe Saum (Einheit)

Sonstiges:
 Saum (Islam), im Islam vorgeschriebenes Fasten
 Saum (Poesie), poetische Kunstsprache des russischen Futurismus

Saum heißen folgende geographischen Objekte:
 eine Siedlung der Gemeinde Herisau, Schweiz
 Saum (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Saum (Minnesota), Ort im Beltrami County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Saum ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Saum (1736–1790), Maler des späten Barock in Südwestdeutschland und dem Elsass
 Kilian Saum (* 1958), deutscher Pater und Heilpraktiker
 Sherri Saum (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
Absäumung